Elsa Lunghini – attrice e cantante francese
 Georges Lunghini – musicista, produttore, attore e fotografo francese
 Giorgio Lunghini – economista e accademico italiano